RBY Mk.1 (также известна как «Раби» или «Рехев Бен Яаков», ) — израильская боевая разведывательная машина, лёгкая по массе.

Машина была разработана в 1975 году IAI Ramta и начала производиться в том же году на производственных мощностях разработчика. Производилась в малых количествах для внутреннего использования и на экспорт вплоть до 1979 года, когда была заменена на производстве более совершенной БРМ RAM. В 1995 году была снята с вооружения ЦАХАЛ, где заменена современной бронемашиной RAM 2000 и бронированной версией вездехода HMMWV, однако по-прежнему используется и модифицируется армиями других государств-операторов.

Модификации 
 RBY Mk.1 Anti-Tank — модификация машины, c установленным 106-мм безоткатным орудием M40 (боекомплект орудия — 16 снарядов). Также предусматривалась возможность установки на бронемашину пусковой установки ПТУРС американского производства (вместо M40).
 Разведывательная машина RBY Mk.1 — с установленной РЛС разведки воздушных целей EL/M 2106.

На вооружении 
  — 5, сняты с вооружения
  — в 1970-е годы, несколько машин поставлено для подразделений охраны аэродромов (Comando de la Defensa Aérea)
  — 9
  — 13
  — 10

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бронеавтомобили Израиля
Лёгкие бронеавтомобили
Бронеавтомобили по алфавиту
Бронетранспортёры Израиля
Бронетранспортёры по алфавиту
БРМ Израиля
БРМ по алфавиту
Военная продукция IAI